La Rosa de Foc és el sobrenom que rebé la ciutat de Barcelona arran dels fets de la Setmana Tràgica.
 Rosa de foc és una pel·lícula documental estrenada l'any 2002, realitzada i produïda per la Unidad Documental Jorge Müller.
 Barcelona, la Rosa de Foc és una pel·lícula documental estrenada l'any 2014, dirigida pel director català Manuel Huerga.